

Musica 
 Pan American – gruppo musicale statunitense

Sport 
 Pan American Baseball Confederation – federazione di baseball internazionale
 Pan American Hockey Federation – federazione di hockey su prato internazionale
 Pan-American Team Handball Federation – federazione di pallamano internazionale
 Pan American Sports Organization – associazione sportiva internazionale

Trasporti 
 Pan American World Airways – compagnia aerea statunitense
 Pan American – treno passeggeri operante nella Louisville and Nashville Railroad

Altro 
 Pan-American Exposition – esposizione internazionale tenuta a Buffalo, negli Stati Uniti d'America